Alliance interstellaire peut faire référence à:
 Alliance Interstellaire, une organisation fictive apparaissant dans la série Babylon 5 ;
 Alliance Interstellaire, une organisation fictive apparaissant dans l'univers de Mass Effect.

Organisation de fiction